Darclée steht für:

 Darclée (Film), ein rumänischer Film von Mihai Iacob

Darclée ist der Familienname folgender Personen:

 Hariclea Darclée (1860–1939), rumänische Opernsängerin (Sopran)